Keber ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Keber (* 1998), deutscher Schwimmer
 Erich Keber (1926–2016), österreichischer Bildhauer
 Gotthard August Ferdinand Keber (1816–1871), deutscher Mediziner
 Jasmina Keber (* 1988), slowenische Crossminton-Spielerin
 Tobias O. Keber (* 1974), deutscher Professor für Medienrecht und Medienpolitik